Jiang Tengyi (Shanghai, 30 januari 1985) is een Chinees autocoureur die het grootste deel van het seizoen 2005-2006 in de A1GP reed voor A1 Team China.

A1GP resultaten 

Chinees autocoureur